Джуджа — це місто в окрузі Кіамбу в Кенії.
 Іброїхім Джуджа (фр. Ibroihim Djoudja, нар. 1 лютого 1994, Іцандра) — коморський футболіст.